

Toponyme 

 Le Chat, quartier de la commune belge de Uccle.

Titres 

 Le Chat (1967), roman de Georges Simenon ;
 Le Chat (1970), film français de Pierre Granier-Deferre ;
 Le Chat (1983-), série de bande dessinée de Philippe Geluck ;
 Le Chat (1992), chanson a cappella du groupe Pow woW.

Autres 
 Le Chat (1902-), marque française de bougies ;
 Le Chat (1853-), marque française de savon et de lessive.